Quo vadis (lateinisch „Wohin gehst du?“) steht für:

 Quo vadis?, eine historische lateinische Phrase, dem Apostel Petrus zugeschrieben
 Quo Vadis (Roman), Roman von Henryk Sienkiewicz (1895)
 Autorenkreis Historischer Roman Quo Vadis, Schriftstellerverein (2002–2014)
 Quo Vadis (Band), kanadische Death-Metal-Band
 Quo Vadis (Schiebepuzzle), ein Denkspiel von HABA
 Automobiles Quo Vadis, französischer Autohersteller
 Quo Vadis, ehemalige französische Automarke von Laurent et Touzet
 QuoVadis Trustlink Schweiz AG, siehe DigiCert
 Quo Vadis (Computerspiel), Action-Adventure von Steven Chapman (1984)

Filme:
 Quo Vadis? (1902), französischer Stummfilm von Ferdinand Zecca
 Quo Vadis? (1913), italienischer Stummfilm
 Quo Vadis? (1924), italienischer Stummfilm
 Quo vadis? (1951), US-amerikanischer Spielfilm
 Quo Vadis? (1985), vierteiliger Fernsehfilm
 Quo vadis? (2001), polnischer Spielfilm
 Quo Vadis, Aida?, bosnischer Spielfilm (2020) 

Siehe auch:
 Domine, quo vadis?